

Patronyme

 Gabriel Sabattier (1892-1966), général français.
 Jean-Charles Sabattier (1967-), journaliste sportif, commentateur sportif et animateur de télévision français.
 Louis Rémy Sabattier (1863-1935), artiste français.

Voir aussi
 .